Bredin ist der Familienname folgender Personen:

 David Bredin (* 1973), deutscher Schauspieler
 Frédérique Bredin (* 1956), französische Politikerin
 Jane Bredin-Gregory (1959–2011), britische Dressurreiterin
 Jean-Denis Bredin (1929–2021), französischer Rechtsanwalt und Schriftsteller
 Patricia Bredin (* 1934), britische Sängerin und Schauspielerin